Pedro Donoso puede referirse a:

 Pedro Donoso Vergara, nació en Talca el 27 de febrero de 1847 y falleció en Santiago de Chile, el 29 de julio de 1902. Fue un abogado y diputado chileno.
 Pedro Donoso Velasco, nació en Santiago de Chile el 26 de febrero de 1944 y falleció en la misma ciudad el 8 de septiembre de 2001, es un Maestro FIDE de ajedrez chileno.
Pedro Donoso Campos, nació en Zafra, provincia de Badajoz, España, el 13 de mayo de 1976.Licenciado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Extremadura. Publicó en 2016 el libro «Simbología de la Orden de Santiago en la Comarca Zafra—Río Bodión».
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciabadajoz/geografo-pedro-donoso-presenta-libro-orden-santiago_921189.html